Пантелей Петрович Кушков () — директор комбината древесных плит (Нововятск, 1957—1972), председатель Нововятского горисполкома (1980—1984); Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в деревне Перваковцы.

22 июня 1941 г. получил аттестат об окончании средней Лесозаводской школы и был призван на службу в ряды Красной Армии. Окончил лётную школу и Ленинградское авиационное училище, после чего воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта в Приморье (старший сержант, механик по вооружению бомбардировщика ТБ-3, 971-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк), участвовал в войне с Японией.

После войны вернулся в Нововятск. В 1950 г. окончил механический техникум, после чего работал на заводе № 41 (мастер, начальник цеха, начальник техотдела, в 1953—1957 — главный инженер завода).

В 1957—1972 гг. — директор комбината древесных плит; осуществил реконструкцию комбината. В 1973—1974 гг. — директор строящегося завода древесноволокнистых плит, затем (1974—1979) — заместитель директора по экономике комбината древесных плит.

В 1980—1984 гг. — председатель Нововятского горисполкома. В 1984—1989 гг. — инженер техотдела комбината древесных плит.

На протяжении 30 лет избирался депутатом Нововятского городского Совета народных депутатов, членом исполкома.

Награды и признание 
 медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда (1966)
 орден Ленина
 орден Отечественной войны II степени
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За боевые заслуги»
 почётный гражданин г. Нововятска (1985).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Кушков П. Трудовые полвека : [очерк] // Кировская правда. — 1965, 20 февр.
 Кушков Пантелей Петрович: // Энциклопедия земли Вятской. — Киров, 1996. — Т. 6 : Знатные люди. — С. 242.
 Почётные граждане г. Нововятска : [о Герое Соц. Труда Пантелее Петровиче Кушкове] // 50 лет. Нововятск. — Киров, 2005. — С. 64.

Ссылки 
 

Участники советско-японской войны (СССР)
Персональные пенсионеры союзного значения
Почётные граждане Кирова